Медибанк Интернешънъл Сидни 2011 е 119-ото издание на Медибанк Интернешънъл Сидни. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Сидни, Австралия от 9 до 15 януари. Елена Дементиева печели надпреварата през миналия сезон, но в края на годината слага край на кариерата си и няма възможност да защити трофея си. На Ли побеждава Ким Клейстерс в двубоя за титлата със 7 – 6(3), 6 – 3. На двойки Кара Блек и Лизел Хубер прекратяват партньорството си в средата на 2010 г. и също няма как да се борят за защита. Блек участва в схемата заедно с Анастасия Родионова, като двете отпадат на старта. Хубер с Надя Петрова са поставени под номер 2 и достигат полуфиналите, където отстъпват на бъдещите победителки Ивета Бенешова и Барбора Захлавова-Стрицова. Чехкините вдигат купата след победа над Пешке / Среботник.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (осминафинал)
  Вера Звонарьова (осминафинал)
  Ким Клейстерс (финал)
  Саманта Стосър (осминафинал)
  Франческа Скиавоне (1 кръг)
  Йелена Янкович (1 кръг)
  Виктория Азаренка (четвъртфинал)
  На Ли (шампионка)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (осминафинал)
  Лизел Хубер /  Надя Петрова (полуфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (финал)
  Кара Блек /  Анастасия Родионова (осминафинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл 
 Схема на двойки 

WTA Тур 2011
Апия Интернешънъл Сидни